L'édition 2019 du tournoi de tennis de Bol se déroule du 4 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Tamara Zidanšek remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Sara Sorribes Tormo, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Timea Bacsinszky et Mandy Minella.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Mona Barthel, de la Française Fiona Ferro, de l'Australienne Daria Gavrilova, de la Slovène Polona Hercog, de l'Estonienne Kaia Kanepi, de la Suédoise Johanna Larsson, des Polonaises Magda Linette et Iga Świątek, de l'Américaine Bernarda Pera et de la Tchèque Kristýna Plíšková. Elles sont respectivement remplacées par Paula Badosa Gibert, Olga Danilović, Beatriz Haddad Maia, Varvara Flink, Bibiane Schoofs, Ekaterine Gorgodze, Kaja Juvan, Tereza Mrdeža, Nao Hibino et Ana Bogdan.

Lauréates 
En simple, Tamara Zidanšek remporte le tournoi pour la  consécutive, son deuxième titre en carrière en simple en WTA 125.

En double, Timea Bacsinszky et Mandy Minella remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Cornelia Lister et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Bol
Sport en Croatie en 2019
Tennis en juin 2019